KOE est l'abréviation de l'Organisation Communiste de Grèce (en grec Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας / Kommounistikí Orgánosi Elládas), un parti maoïste grec.
 KOE est le code AITA de Kupang en Indonésie.